Sohns ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Sohns (* 1959), deutscher Pädagoge
 Benjamin Sohns (* 1982), deutscher Electro-Musiker, siehe Concrete/Rage
 Christian Sohns (* 1976), deutscher Organist und Autor 
 Eberhard Sohns (1936–2017), deutscher Politiker (SPD)
 Hansfritz Sohns (1907–1990), deutscher politischer Funktionär (NSDAP), SS-Führer und Autor
 Kurt Sohns (1907–1990), auch: Kurt Heinrich Friedrich Sohns, deutscher Künstler, Maler und Hochschullehrer
 Torsten Sohns (* 1952), deutscher Generalarzt